Cyberkultur steht für:

 Alternativbezeichnung für die Internetkultur, siehe Netzkultur
 eine Jugend- und Tanzclubkultur, siehe Cyber (Jugendkultur)